Sciamatura – modo in cui si riproducono le famiglie di api
Sciamatura – tattica militare